Chapin kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Chapin (Illinois)
Chapin (South Carolina)